Bhutańska A Division (2010) była 26. sezonem mistrzostw Bhutanu w piłce nożnej. Rozgrywki zaczęły się w czerwcu, a skończyły w sierpniu. Liga skupiała 7 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Druk Star Thimphu. Nowym mistrzem Bhutanu został zespół Yeedzin Thimphu.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Division

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2010 w piłce nożnej
Bhutan w XXI wieku
2010 w Azji
Piłka nożna w Bhutanie